Aydın, ókori állam Anatóliában
 Aydın, törökországi tartomány
 Aydın, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Aydın, az azonos nevű török tartomány székhelye